Le nom Coachella peut désigner :
Vallée de Coachella, une vallée située en Californie du Sud ;
Coachella (Californie), une ville américaine ;
Coachella Festival, un festival de musique.

en:Coachella Valley (disambiguation)